Bretin est un patronyme porté notamment par :

 Denis Bretin (1964-), écrivain français, auteur de roman policier, de fantastique, de science-fiction et d'un ouvrage de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Philibert Bretin (environ de 1550-1595), poète bourguignon, médecin, philosophe, mathématicien et traducteur ;
 Théo Bretin (1879-1956), homme politique français.

Homonymie de patronyme